Barskaun steht für:

 Barskaun (Fluss), Zufluss des Sees Yssykköl, Kirgisistan
 Barskaun (Ort), Siedlung im Rajon Dscheti-Ögüs, Gebiet Yssykköl, Kirgisistan